Polk County kan syfta på ett antal olika countyn i USA

 Polk County, Arkansas
 Polk County, Florida 
 Polk County, Georgia 
 Polk County, Iowa 
 Polk County, Minnesota 
 Polk County, Missouri 
 Polk County, Nebraska 
 Polk County, North Carolina 
 Polk County, Oregon 
 Polk County, Tennessee 
 Polk County, Texas
 Polk County, Wisconsin